Элекмонар:

 Элекмонар — село в Чемальском районе Республики Алтай.
 Элекмонар — река в Чемальском районе Республики Алтай.